Das Sunfeast Open 2007 war ein Damentennis-Turnier in Kalkutta. Das Hallenhartplatzturnier der Kategorie Tier III war Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 17. bis 23. September 2007 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Marija Kirilenko gegen Marija Korytzewa mit 6:0 und 6:2. Im Doppelfinale besiegten Vania King und Alla Kudrjawzewa die Paarung Alberta Brianti/Marija Korytzewa mit 6:1 und 6:4.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

2007
WTA Tour 2007